Claes Johansson och liknande namn kan avse:

 Claës Johansson (präst) (1850–1924), svensk präst och lokalpolitiker i Helsingborg
 Claes Johansson (brottare) (1884–1949), svensk brottare, OS-medaljör 1912 och 1920
 Claes Johanson (jurist) (1898–1941), svenskt hovrättsråd och byråchef
 Claes Johansson (journalist) (1967–), svensk journalist med fokus på teknik och klassiska bilar

Se även
 Claës Johansson Eek (1731–1795), svensk präst verksam i Ödeshög